Symphony steht für:

 Symphony (Rebsorte), Rebsorte
 Lotus Symphony, Software aus dem Jahr 1992
 Symphony Lake, See in Alaska
 Symphony (Album), Musikalbum der Rockgruppe Karat
 Provence (Schiff, 1951), ehemaliges Kreuzfahrtschiff (hieß 1994–2000 Symphony)
 Symphony of the Seas, ein Kreuzfahrtschiff der Oasis-Klasse
 Symphony OS, Linux-Distribution

Siehe auch:
 Symfony (Webframework)